De achtste etappe van de Ronde van Spanje 2017 werd verreden op 26 augustus 2017 van Hellín naar Xorret de Catí. De etappe was een 199,5 kilometer lange bergrit. Onderweg waren er drie gecategoriseerde beklimmingen, twee van de 3e en een van de 1e, en er was één tussensprint.

Verloop

Uitvallers

Tussensprint

Bergsprints

Uitslag

Klassementen 

 8